Кинабатанган:

 Кинабатанган — река на малайзийской части Калимантана.
  — город в Малайзии.
  — федеральный округ в Сабахе.
  — язык в Малайзии.